

Biografia 
Centrocampista del  per diversi anni – con cui ha vinto due campionati inglesi (1964, 1966), una FA Cup (1965), tre supercoppe inglesi (1964-1966) e un campionato di seconda divisione (1962) –, ha avuto una carriera da manager di notevole successo. Vince due competizioni dilettanti con il  nel ruolo di allenatore-giocatore, per poi accettare l'incarico di tecnico dell'Under-18 della nazionale inglese: ottiene due campionati europei di categoria consecutivi (1972, 1973), poi allena  e , portando le Foxes dalla seconda alla prima serie inglese alla sua prima stagione da manager. Nell'estate del 1986 resta fermo un anno per poi trasferirsi a Istanbul per sedersi sulla panchina del : in Turchia, Milne raccoglie molti titoli nazionali tra cui tre campionati (1990-1992), tre coppe (1989, 1990, 1994), oltre a una Chancellor Cup (1988). Allena anche in Giappone e per qualche altro anno in Turchia, prima di svolgere il ruolo di direttore sportivo al  prima (1999-2004) e al Besiktas poi (2006-2007).

Statistiche

Allenatore 
In grassetto le competizioni vinte.

Palmarès

Giocatore 
 
Liverpool: 1963-1964, 1965-1966
 
Liverpool: 1961-1962
 
Liverpool: 1964-1965
 
Liverpool: 1964, 1965, 1966

Allenatore 
 
Wigan: 1970-1971
 
Wigan: 1971-1972
 
Inghilterra: 1972, 1973
 
Beşiktaş: 1988
 
Beşiktaş: 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994
 
Beşiktaş: 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991, 1993-1994
 
Beşiktaş: 1989, 1992
 
Beşiktaş: 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Allenatori di calcio inglesi
Calciatori inglesi
Calciatori della Nazionale inglese
Dirigenti sportivi britannici